Giorgio Corner peut désigner plusieurs personnes : 
 Giorgio Corner (1374–1439), condottiere, grand-père de Catherine Cornaro, reine de Chypre 
 Giorgio Cornaro (1452–1527), frère de Catherine Cornaro, reine de Chypre 
 Giorgio Corner ou Cornaro (1658–1722), cardinal